Epifiza se lahko nanaša na:
 epifizo ali okrajek - vsak od dveh končnih delov dolge kosti
 češeriko - majhna endokrina žleza v možganih vretenčarjev